Isabel Colbran, född 1784, död 1845, var en spansk sångare. 

Hon gjorde sin debut 1807 och var därefter engagerad på en rad av de största internationella operascenerna i Europa.

Referenser 

 https://dbe.rah.es/biografias/4605/isabel-colbran

Kvinnor
Födda 1784
Avlidna 1845
Spanska operasångare
Spanska sångare under 1800-talet
Operasångare under 1800-talet